Macheret est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Macheret, lieudit de la commune française de Saint-Just dans la Marne, en région Grand Est.

Patronyme 

  (Александр Мачерет) (1896-1979), réalisateur, scénariste et théoricien du cinéma soviétique russe.
 Augustin Macheret (1938-), personnalité politique suisse.

Architecture 
 Abbaye de Macheret, ancienne abbaye située dans la commune française de Saint-Just dans la Marne (aujourdh’hui Saint-Just-Sauvage), en région Grand Est, totalement disparue aujourd'hui.

Astronomie 
 (175476) Macheret, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références 

Patronyme français